John Bankhead ist der Name folgender Personen:

* John H. Bankhead (1842–1920), US-amerikanischer Politiker
 John H. Bankhead junior (1872–1946), US-amerikanischer Politiker